Foth ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Foth, deutscher Jurist
 Christoph Foth (* 1991), deutscher Handballspieler
 Detlev Foth (* 1959), deutscher Maler
 Eberhard Foth (* 1930), deutscher Jurist
 Ewald Foth (1908–1948), deutscher SS-Oberscharführer, Leiter des Judenlagers im KZ Stutthof
 Jörg Foth (* 1949), deutscher Filmregisseur und Schauspieler
 Robert Foth (* 1958), US-amerikanischer Sportschütze
 Werner Foth (1922–1995), Bremerhavener Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)

Foth steht für
 Foth (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 C.F. Foth & Co., ehemaliger Hersteller von Fotoapparaten und optischen Instrumenten

FOTH ist 
 das botanische Autorenkürzel von John Fothergill (Mediziner) (1712–1780)

Siehe auch:
 Fot

Abkürzung